Beaune (Côte-d'Or)
 Beaune-d'Allier, Allier
 Beaune-la-Rolande, Loiret
 Beaune-sur-Arzon, Haute-Loire

Herkomst van de naam 

Beaune is een al oude plaatsnaam, die is afgeleid van Gallisch: Belena.
Dit is de vrouwelijke vorm van de naam Belenos, een belangrijke Keltische godheid.

Referenties